Butte City (Idaho)
 Butte City (Californië) 

Zie ook
 Butte